Флаг городского поселения «Город Аму́рск» Амурского муниципального района Хабаровского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 24 февраля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7014.

Описание

Флаг 2006 года 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого (голубого) цвета с соотношением сторон 2:3 с летящим белым дальневосточным аистом над двойным, волнообразным поясом белого цвета».

Флаг 2011 года 
В соответствии с решением Геральдического совета при Президенте Российской Федерации о внесении герба и флага муниципального образования «Городское поселение „Город Амурск“» в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 24 февраля 2011 № 215, были изменены описание и рисунок флага:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Амурск, состоящее из трёх волнистых полос синего (вверху), белого (посередине) и синего цвета, ширины которых соотносятся сверху вниз как 3:1:1; в центре верхней синей полосы — дальневосточный аист белого цвета с маховыми перьями чёрного цвета и лапами красного цвета, взлетающий к верхнему углу у древка».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба городского поселения Амурск по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает природно-климатические особенности района.

Дальневосточный аист (крылатый символ Амурска) символизирует благоразумие, чистоту и постоянство.

Двойной волнообразный пояс символизирует реку Амур и её протоки.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, мягкости и величия.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, смирение, печаль.

Красный цвет символизирует храбрость, мужество, неустрашимость.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, добра, независимости.

Примечания 

Флаги с изображением аиста